Il doppio del DFS Classic 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Elizabeth Smylie e Linda Wild erano le detentrici del titolo, ma solo la Wild ha partecipato in coppia con Nathalie Tauziat.

La Tauziat e la Wild hanno perso in finale 6–2, 6–3 contro Katrina Adams e Larisa Neiland.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Katrina Adams /  Larisa Neiland (campionesse)
 Nathalie Tauziat /  Linda Wild (finale)
 Miriam Oremans /  Lisa Raymond (quarti di finale)
 Yayuk Basuki /  Lori McNeil (semifinali)

 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (quarti di finale) 
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (quarti di finale) 
 Silvia Farina /  Rika Hiraki (primo turno) 
 Debbie Graham /  Kristine Kunce (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

DFS Classic 1997